Philippe Rühl (1737-1795), personnalité politique française ;
 Gustave Ruhl (1856-1929), avocat et archéologue amateur liégeois ;
 Henry Ruhl (1882-1955), hôtelier français d'origine suisse ;
 Michel Ruhl (1934-2022), comédien français ;
 Carl-Heinz Rühl (1939-2019), joueur de football, entraîneur et manager allemand ;
 Markus Rühl (1972-), bodybuilder allemand.